Томас Уайетт:
 Уайетт, Томас (1503—1542) — английский государственный деятель, поэт и дипломат.
 Уайетт, Томас (1521—1554) — сын предыдущего, организатор восстания Уайетта в январе — феврале 1554 года.